Matshikiza ist ein südafrikanischer Familienname. Folgende Personen tragen diesen Namen:
 John Matshikiza (1954–2008), südafrikanischer Schauspieler und Journalist
 Lindi Matshikiza, südafrikanische Schauspielerin
 Pat Vuyizile Matshikiza (1938–2014), südafrikanischer Jazzpianist
 Pumeza Matshikiza (* 1979), südafrikanische Opernsängerin (Sopran)
 Todd Matshikiza (1921–1968), südafrikanischer Komponist und Journalist